Claridade pode se referir a:
 Claridade -uma revista literária surgida em 1936 em Cabo Verde
 Claridade (cor) -um parâmetro usado para especificar uma cor

Desambiguação